Moše, een dorp in Slovenië
 Mozes, in het Duits Mose, in het Italiaans Mosè
 MOSE Project, een dam in de Lagune van Venetie
 Mose Allison (1927), Amerikaans jazz- en bluesmuzikant